Беля́ево — название населённых пунктов.

Россия 
 Беляево — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Беляево — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Беляево — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Беляево — село в Кикнурском районе Кировской области.
 Беляево — село в Конышёвском районе Курской области.
 Беляево — село в Усманском районе Липецкой области.
 Беляево — деревня в Оршанском районе Марий Эл.
 В Москве:
 Беляево — станция метро.
 Ближнее Беляево — урочище, в прошлом деревня.
 Дальнее Беляево — бывшая деревня, ныне — местность в Москве.
 Беляево — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Беляево — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Беляево — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Беляево — деревня в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Беляево — деревня в составе Смиркинского сельсовета в Городецком районе Нижегородской области.
 Беляево — деревня в составе Федуринского сельсовета в Городецком районе Нижегородской области.
 Беляево — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Беляево — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Беляево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Беляево — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Беляево — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Беляево — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Беляево — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Беляево — деревня в Кайбицком районе Татарстана.
 Беляево — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Беляево — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Беляево — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Беляево — деревня в Торопецком районе Тверской области, Кудрявцевское СП
 Беляево — деревня в Торопецком районе Тверской области, Скворцовское СП
 Беляево — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Беляево — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Беляево — деревня в Нязепетровском районе Челябинской области.
 Беляево — деревня в Янтиковском районе Чувашии.

Украина 
 Беляево — село во Врадиевском районе Николаевской области

См. также
 Беляева